Ovde je predstavljen spisak najbližih zvezda Suncu, u redosledu od najbliže ka udaljenijim.

Udaljenosti do zvezda su dobijene metodom paralakse. Vrednosti su uzimane iz sledećeh kataloga:
 Jejlov paralaktički katalog () [Y]
 misija Hiparh () [H]
 Soderhjelm 1999 [S]
 Tini 1996 () [T].
 RECONS (Research Consortium on Nearby Stars) [R]

Samo 10 zvezda iz liste je vidljivo slobodnim okom, i to su: Alfa Kentauri, Sirijus, Epsilon Eridani, Prokion, 61 Cygni, Epsilon Indi, Tau Ceti, 40 Eridani, 70 Ophiuchi i Altair. Sve ostale (čija imena su u sivom boksu) imaju mali sjaj da se mogu videti bez optičkog instrumenta (teleskop, dvogled...). Ipak su izuzetno blizu našem sistemu. Boje u polju spektralne klase su predstava različitih klasa i ne oslikavaju nužno boju same zvezde.

Zvezde na udaljenosti manjoj od 17 svetlosnih godina

Zvezde na mogućoj manjoj udaljenosti od 17 svetlosnih godina

Sledi spisak zvezda za koje je nedavno utvrđeno da je moguće da im je udaljenost manja od 17 svetlosnih godina, za šta ipak još ne postoje pouzdani podaci. I njihove druge karakteristike nisu potpuno poznate, jer se radi o zvezdama jako slabog sjaja što otežava njihovo izučavanje.

Grafički prikaz najbližih zvezda 
Sledi mapa svih 31 zvezdana sistema koji se nalaze u radijusu od 15 svetlosnih godina. Zvezda u dvojnim i trojnim sistemima su odvojene pojedinačno i obojene u skladu sa svojom spektralnom klasom.

Vidi još  
 Zvezda
 Spisak zvezda po sjaju

Spoljašnje veze 
  3D Database of Nearby stars 
  Research Consortium on Nearby Stars

Астрономија
Спискови везани за астрономију
Звезде